Clovelly kan syfta på följande platser:

Australien 

 Clovelly, New South Wales, ort,

Storbritannien 

 Clovelly, Devon, ort i England,